Der TD Waterhouse Cup 2002 war ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 26. August 2002 in Oyster Bay (New York), auf Long Island stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002, wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen und gehörte zur Kategorie der ATP International Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Deutsche Tommy Haas, der in diesem Jahr als Erster der Setzliste vor dem Halbfinale gegen den späteren Turniersieger, den Thailänder Paradorn Srichaphan, verletzungsbedingt zurückzog. Srichaphan schlug im Finale Juan Ignacio Chela (Nr. 7 der Setzliste) in drei Sätzen. Es war sein erster Titel der Saison und seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Jonathan Stark und Kevin Ullyett, spielten dieses Jahr nicht mehr zusammen das Turnier; Stark nahm gar nicht teil, sodass Ullyett mit Robbie Koenig spielte und mit ihm zum Auftakt verlor. Die Setzlistenersten Mahesh Bhupathi und Mike Bryan setzten sich durch und schlugen im Finale die tschechische Paarung aus Petr Pála und Pavel Vízner. Es war Bhupathi 25. Titel seiner Karriere, für Bryan war der 10. Titel. Es war das einzige Mal, dass sie in dieser Konstellation ein Turnier für sich entscheiden konnten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 455.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 480.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 0,2 MB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 0,2 MB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Oyster Bay (New York)